«Карто́шка» — русская песня. Сочинена в середине 1910-х годов, в СССР была широко известна как пионерская. Автор слов и музыки — один из лидеров московских скаутов, редактор журнала «Вокруг света» Владимир Попов. Песня изначально представляла собой юмористическое описание быта скаутского, затем пионерского лагеря.

Советская переделка 
В начале 1920-х годов поэту Александру Жарову было поручено приспособить песню для пионерской организации. Жаров сохранил первые пять куплетов (изменив начало на «Ну, споёмте-ка ребята» и слова «лагерников идеал» на «пионеров идеал»); при этом он отбросил зарисовки лагерного быта и вставил следующий куплет:

Чем картошечка в мундире,
Лучше блюда не найдёшь,
Ни в Крыму, ни на Памире,
Целый свет хоть обойдёшь.

Этот вставной куплет, однако, не вошёл в широкое употребление.

В русской эмиграции песня всегда исполнялась в старой редакции. Этот же вариант используется современным русским обществом «Скауты России».

Примечания

Ссылки 
 Песни скаутов-разведчиков
 Текст и ноты песни
 Из истории пионерского движения

Песни по алфавиту
Песни России
Песни СССР
Детские песни